Sinfonia n. 25 di Franz Joseph Haydn
 Sinfonia n. 25 di Michael Haydn
 Sinfonia n. 25 di Wolfgang Amadeus Mozart